«Путин-стейк» () — интернет-мем, заключающийся в вирусной фотографии сырого куска стейка в супермаркете Aldi, который напоминает президента России Владимира Путина.

Происхождение 
8 июля 2019 года британская газета The Sun опубликовала статью о фотографии, сделанной 39-летним музыкантом Мэттом Гордоном, на которой изображён стейк из абердин-ангусской породы стоимостью 2,99 фунта стерлингов, лежающий на полке в супермаркете Aldi, располагающимся в Кройдоне на юге Лондона. Прогуливаясь по супермаркету, Гордон обнаружил на куске говяжьего стейка лицо, похожее на лицо президента России Владимира Путина, из-за чего он в ужасе остановился: «Я искал что-нибудь поесть к чаю и проходил мимо мясного отдела, и тогда я остановился как вкопанный. Я не мог в это поверить… Сходство было удивительным. Абердин-ангусский бифштекс был похож на Владимира Путина… Я прошёл мимо него пару раз, и каждый раз он всё больше и больше походил на Путина. В моём телефоне почти не было заряда, но я должен был сделать снимок для своих друзей, и когда я показал им, они умирали от смеха».

Музыкант отметил, что в итоге не купил стейк: «Я не хотел нести ответственность за обжаривание Владимира Путина, кто знает, что потом могло бы со мной случиться». Спустя время было сделано предположение, что говядину запаковали в вакуум, и на ней потом появились выпуклости и вмятины, которые стали напоминать черты лица президента.

Общественная реакция

Мемы 
На следующий день аккаунт американского утреннего шоу CBS This Morning в Твиттере опубликовал изображение Путина рядом с изображением «Путин-стейка». Он написал: «Покупатель в Кройдоне сделал двойное впечатление, делая свой еженедельный шоппинг, когда заметил стейк, у которого было поразительное сходство с… российским лидером Владимиром Путиным!». За 3 дня пост получил более 20 000 лайков и 5 000 ретвитов. Пользователь @silvesterldn написал в Твиттере: «История дня / недели / тысячелетия» (). Пост получил более 4 700 лайков и 1 500 ретвитов за три дня. Пользователь @alistaircoleman написал в Твиттере: «ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: стейк, похожий на Путина, съеден собакой, похожей на Путина» (). За 3 дня пост получил более 1 000 лайков и 160 ретвитов.

10 июля пользователь Reddit spryalewitha6 разместил изображение в сабреддите /r/photoshopbattles. Пост получил более 21 000 баллов (88 % голосов) и 370 комментариев. В течение следующих нескольких дней другие пользователи Reddit делились отредактированными изображениями, на которых был изображён либо Путин, либо стейк, либо и то, и другое.

Реакции СМИ 
Как отмечает британские газеты Daily Mirror и Daily Star, стейк «вызвал у людей приступы смеха». Редактор веб-сайта  Майк Вуд замечает, что стейк очень сильно похож на Владимира Путина: «И я соглашусь, что это, вероятно, то, что он [покупатель Мэтт Гордон] должен держать при себе, чтобы не найти у своей двери раздражённого президента, разгневанного тем, что его сравнили с чем-то, что стоит всего 2,99 фунта стерлингов». Редактор веб-сайта DesignTAXI Изза София ироничным образом считает, что стейк больше похож на Владимира Путина, чем сам Владимир Путин.

Во время вторжения России на Украину страница No Context Brits в Твиттере в марте 2022 года сделала репост фотографии, что опять подогрело интерес к мему. Немецкое издание RTL Online написало, что «в нынешней ситуации наверняка найдётся немало желающих поджарить президента России».

Примечания 

Владимир Путин в массовой культуре
Интернет-мемы, появившиеся в 2019 году